Luxemburgs basketbalteam (mannen)
 Luxemburgs basketbalteam (vrouwen)